Л-1:

 Л-1 (Союз 7К-Л1) — советский космический корабль лунной программы.
 Л-1 «Ленинец» — советская подводная лодка времён ВОВ.
 Л-1 — советское универсальное артиллерийское орудие времён ВОВ калибра 100 мм.
 Л-1 — советский гидросамолёт, разработанный в 1938—1940 годах.
 Л-1 — модель костюма радиационно-биологической защиты.
 Л-1 — трансмембранный белок, известен также как L1CAM.
 Л-1 — «Ленинград-1», советский автомобиль с кузовом «лимузин», практически точная копия «Бьюика» модели «32-90» образца 1932 года.
 Л-1 — радиорелейная станция.

См. также 
 «Л1» — российский инвестиционно-строительный холдинг